«Rock Me Amadeus» — песня австрийского певца и музыканта Фалько из его третьего альбома Falco 3. В континентальной Европе сначала (за несколько месяцев до появления альбома) была издана отдельным синглом.

Весной 1986 года сингл с ней вышел в США, Великобритании и остальном мире. В США песня достигла первого места в обоих ведущих чартах  (Billboard Hot 100 и Cash Box Singles Top 100), в Великобритании в национальном сингловом чарте (UK Singles Chart) тоже добралась до 1 места.

В 1986 году, когда песня вышла, Фалько уже был хорошо известен в немецкоговорящих странах. Но по-настоящему мировую славу принесла ему именно она. В континентальной Европе Фалько потом продолжал пользовался стабильным успехом, хотя для людей в большинстве стран он, возможно, так и остался артистом одного хита.

В видеоклипе к этой песне Фалько присутствует в двух образах: в смокинге и одетый под Моцарта в напудренном в цвета радуги парике. В начале клипа он проходит по заполненным зрителями коридорам оперного театра XVIlI века. Хотя, как считает музыкальный сайт Songfacts, более своим он себя чувствует среди одетых в кожу байкеров, с которыми он тусуется и перед которыми выступает в кадрах из XX века.

Кавер-версии 

В 2014 году немецкая пауер-метал группа Edguy выпустила альбом Space Police с кавер-версией одноименной песни.
 В 2004 году мексиканская группа Molotov выпустила альбом Con Todo Respeto с песней Amateur.
 31 марта 2018 года музыканты группы Metallica Кирк Хэммет и Роберт Трухильо исполнили песню на концерте в Вене. 
 В том же году кавер на данную композицию сделала победительница Евровидения-2014 от Австрии Кончита Вурст.
 В 2019 году очередной кавер был представлен индустриальной командой из Канады Front Line Assembly в своём шестнадцатом альбоме Wake Up The Coma.

Чарты

Еженедельные чарты

Оригинальная версия

Канада/США'86 mix

Итоговые годовые чарты

Оригинальная версия

Канада/США'86 mix

См. также 
 Bolland & Bolland

Примечания

Ссылки 
 «Rock Me Amadeus» на сайте Songfacts
 

Песни 1985 года
Синглы 1985 года
Синглы 1986 года
Синглы A&M Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Песни Фалько
Песни на немецком языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад ЮАР
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Вольфганг Амадей Моцарт в культуре и искусстве